Farewell, település Missouri államban (USA)
Farewell, Divinefire-album
Farewell, The Supremes-album